Ел Окал има више значења:

 Ел Окал (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Окал, Ел Капироте (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Окал (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Окал (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику